

Geografia
 Alston – paese della Cumbria (Regno Unito)
 Alston – città della Contea di Montgomery, Georgia (Stati Uniti d'America)

Persone
 Adrian Alston – allenatore di calcio ed ex calciatore australiano
 Ameryst Alston – cestista statunitense
 Arthur Hugh Garfit Alston – botanico inglese
 Charles Alston – botanico e medico scozzese
 Derrick Alston – allenatore di pallacanestro ed ex cestista statunitense
 Gerald Alston – cantante statunitense
 Jon Alston – giocatore di football americano statunitense
 Rafer Alston – ex cestista statunitense
 Walter Alston – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
 William Alston – filosofo statunitense

Pagine correlate
 Richard Alston